(; Њагањ, 19. април 1987) бивша је руска тенисерка.

Шарапова је освојила пет гренд слем трофеја у појединачној конкуренцији и постала једна од шест тенисерки које су у Опен ери комплетирале четири различита гренд слем турнира. Први гренд слем турнир је освојила као седамнаестогодишњакиња, Вимблдон 2004. Најбољи пласман на ВТА листи јој је прво место. Током каријере је, такође освојила ВТА првенство, 14 турнира -{I}- категорије/ Обавезних Премијер / Премијер 5 турнира, као и сребрну медаљу на Олимпијским играма 2012. у Лондону. У јулу 2008. године Шарапова се нашла на првом месту листе најплаћенијих спортиста.

Биографија 

Маријини родитељи су из Белорусије, али су 1986. године одлучили да се преселе у Русију. Шарапова је у четвртој години почела да игра тенис. У шестој години уочила ју је Мартина Навратилова, која је предложила њеним родитељима да Шарапова почне озбиљно да тренира.

Међу многим успесима, посебно се истиче освојен турнир у Вимблдону, 21. јуна 2004. године, као и освојено Отворено првенство САД септембру 2006, али и податак да је, у два кратка периода, била прва на светској ранг листи тенисерки (од 22. августа 2005. до 28. августа 2005, и од 12. септембра 2005. до 23. октобра 2005.)

26. јануара 2008. је освојила Отворено првенство Аустралије, победивши српску тенисерку Ану Ивановић у финалу. Након повлачења прве тенисерке света Жистин Енан у мају 2008. године, Шарапова је 19. маја 2008. поново заузела прво место на ВТА листи, које је изгубила на Ролан Гаросу.

Часопис „Пипл“ () ју је 2005. године сврстао у 50 најлепших познатих личности на свету. Снимила је и бројне рекламе.

У каријери је 12 пута играла против тенисерки које су биле прве на ВТА листи. Шест пута је победила, шест пута изгубила. Освојила је пет од шест турнира на којима је победила прву тенисерку света.

Стил игре 
Шарапова је агресивна тенисерка која своју игру гради изузетно снажним ударцима са основне линије. Гриповање рекета омогућава јој да извлачи оштре углове како из форхенда, тако и из бекхенда. Уместо традиционалних волеја и смечева Шарапова прибегава коришћењу "драјв-волеја". Упркос њеној висини (1,88 метара) веома се добро креће и премда је Европљанка не уме да клиза на шљаци. Из сервиса може да достиже брзине преко 180 км/ч. Ипак, честе повреде рамена ослабиле су њен сервис и склона је прављењу дуплих сервис грешака. Амерички тенисер Џон Мекинро окарактерисао је Шарапову као тенисерку са огромним такмичарским духом.

Током година каријере Марија Шарапова је развила посебан начин говора тела током мечева, али и самог говора. Позната је по својим припремама за сервис (намештање фризуре, хаљине, двапут ударање лоптицом о подлогу...) или ритерна (стиснута песница леве руке која потом грипује рекет за бекхенд положај), као и по јединственом стењању током поена. На Вимблдону 2005. године врисак Шарапове достигао је 101 децибел јачине.

ВТА пласман на крају сезоне

Гренд Слем финала (9)

Победе (5)

Порази (4)

Финала ВТА првенства

Победе (1)

Порази (1)

ВТА финала

Појединачно (43)

Победе (27)

Порази (16)

Парови (4)

Победе (3)

Порази (1)

Успеси у појединачној конкуренцији 

Подаци од 9. јуна 2012.

 НК1 - није турнир прве категорије
 НО5 - није ни Обавезни Премијер ни Премијер 5 турнир (види: ВТА Премијер турнири)

Победе и порази против других тенисерки 
 Однос победе и пораза Шарапове са тенисеркама које су у неком тренутку у својој каријери биле међу првих десет на ВТА листи (9. јуна 2012):

 Однос побједа и пораза Шарапове са тенисеркама које су у тренутку када се меч играо биле међу првих десет:

 По годинама:

Извори

Спољашње везе 

 
 Профил Марије Шарапове на ВТА сајту
 Maria World 

Рођени 1987.
Руски тенисери
Руске манекенке
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — жене појединачно
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Руски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи олимпијских медаља у тенису
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Русију
Биографије живих особа